Damallsvenskan 1998 i fotboll spelades 16 april-4 oktober 1998. Serien hade 22 omgångar. Lag 1-4 gick till SM-slutspel. Lag 10-12: nedflyttning. Seger = 3 poäng, oavgjort = 1 poäng, förlust = 0 poäng.

Denna säsong återinfördes slutspel i Damallsvenskan där de fyra bäst placerade lagen i serien gjorde upp om SM-guldet.

Slutställning säsongen 1998

SM-slutspelet 1998

SM-semifinalspel
? oktober 1998: Bälinge IF-Älvsjö AIK 1-2
17e oktober 1998: Hammarby IF-Malmö FF 1-2
? oktober 1998: Älvsjö AIK-Bälinge IF 2-1
25e oktober 1998: Malmö FF-Hammarby IF 3-2

SM-final

Referenser

Noter

Övriga källor 

Fotboll i Sverige 1998
1998
Fotbollssäsongen 1998